Гилле́спи () — английские имя и фамилия, англизированная форма шотландского имени Gilleasbaig ( — слуга епископа). Используется также в качестве топонима:

Известные носители фамилии
 Гиллеспи, Аарон (род. 1983) — американский музыкант.
 Гиллеспи, Бобби (род. 1962) — шотландский музыкант, вокалист группы Primal Scream.
 Гиллеспи, Гари (род. 1960) — шотландский футболист.
 Гиллеспи, Грант (род. 1991) — шотландский футболист, полузащитник.
 Гиллеспи, Грегор (род. 1987) — американский боец ММА.
 Гиллеспи, Джеймс (1870 — ?) — шотландский футболист.
 Гиллеспи, Диззи (1917—1993) — американский музыкант, выдающийся джазовый трубач, вокалист, композитор.
 Гиллеспи, Кит (род. 1975) — североирландский футболист.
 Гиллеспи, Крейг (род. 1967) — австралийский кинорежиссёр.
 Гиллеспи, Мэттью (1869 — ?) — шотландский футболист.
 Гиллеспи, Роналд Джеймс (1924—2021) — канадский химик, один из авторов теории отталкивания электронных пар.
  (1878—1952) — английский крикетчик.
 Гиллеспи, Ричард (род. 1981) — новозеландский футболист.
 Гиллеспи, Тайри (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Гиллеспи, Тарлтон (род. 1973) — американский учёный.
 Гиллеспи, Хейвен (1888—1975) — американский поэт-песенник.
 Гиллеспи, Энн — американская актриса, священник.

География
 Гиллеспиангл. — город в штате Иллинойс, США.
 Гиллеспи — округ штата Техас, США.

См. также
 Далия Гиллеспи, Алесса Гиллеспи — персонажи серии Silent Hill.

Примечания 

